Ла Флор дел Кампо има више значења:

 Ла Флор дел Кампо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Флор дел Кампо (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику